Остановка в пустыне:

 «Остановка в пустыне» — стихотворение Иосифа Бродского.
 «Остановка в пустыне» — стихотворный сборник Иосифа Бродского.